Барбос — популярный киноним, обозначение беспородной собаки.

В русской литературе Барбос — дворовая, беспородная собака встречается у И. А. Крылова

Дворовый, верный пес
Барбос,
Который барскую усердно службу нес,
Увидел старую свою знакомку,
Жужу, кудрявую болонку

как обобщенное прозвание собак — с XIX века. «Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам» (Гоголь, т. 2, с. 8); «я действительно знал некоего барбоса, который не только целый день, но и целую ночь лаял и огрызался, лаял на все и на всех…» (Щедрин, т. 2, с. 474—475).

Исторически Барбос — Бородач — имя персонажа, испанского разбойника из переводного французского романа «О храбром кавалере Евдоне и о прекрасной принцессе Берфе и гишпанском разбойнике Барбосе» (известна в русских переводах с начала XVIII века как «Гистория о Евдоне и Берфе», «История о гишпанском разбойнике Барбосе, также о Евдоне и Берьфе зело изрядъно», в лубочной литературе — «История о Евдоне, короле гишпанском и о прекрасной королеве Берфе Неополитанской, и о разбойнике Борбозце», в ряде источников — как «История о Барбосе гишпанском разбойнике»).

Образ беспородной собаки представлен в таких кинофильмах:
 «Барбос в гостях у Бобика» — советский короткометражный цветной художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1964 году
 «Бобик в гостях у Барбоса» — сказка Н. Н. Носова.
 «Бобик в гостях у Барбоса» — мультфильм 1977 года по одноимённому произведению Н. Н. Носова.
 «Пёс Барбос и необычный кросс» — советская короткометражная комедия, снятая в 1961 году по стихотворному фельетону украинского поэта-юмориста Степана Олейника на киностудии «Мосфильм» режиссёром Леонидом Гайдаем.

Образ собаки (точнее антропоморфов) представлен в современном российском анимационном сериале Барбоскины производства студии анимационного кино «Мельница».

Примечания

Литература 
 Откупщиков, Юрий Владимирович. Очерки по этимологии / Ю. В. Откупщиков; С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. — 479 с.; 21 см; ISBN 5-288-02121-X С. 89-90
 Поротников П. Т. Из уральской зоонимии // Восточнославянская ономастика. М., 1972. C.229

Собаки в культуре и искусстве
Имена